

Etiopia
Beica, città sede dell'omonimo aeroporto

Romania
Beica, fiume, affluente del fiume Mureș
Beica, fiume, affluente del fiume Olt
Beica de Jos, comune del distretto di Mureș